Osoby o tym nazwisku:
 Martin Stocker – austriacki narciarz alpejski
 Sandra Stocker – szwajcarska siatkarka
 Valentin Stocker – szwajcarski piłkarz
 Werner Stocker – szwajcarski bobsleista, olimpijczyk